Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1936 v moški kombinaciji. Zlato medaljo je osvojil Franz Pfnür, srebrno Gustav Lantschner, bronasto pa Émile Allais.

Rezultati

Smuk

Slalom 

 1 6 kazenskih sekund
 2 12 kazenskih sekund
 3 18 kazenskih sekund

Skupaj 

Kombinacija moški